Inulanthera är ett släkte av korgblommiga växter. Inulanthera ingår i familjen korgblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korgblommiga växter
Inulanthera